Gärstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gärstjärnet, sjö i Torsby kommun, 
Gärstjärnen, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun, 
Gärstjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (8,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn